Arcangeli kan som auktorsförkortning betyda:

 Alceste Arcangeli
 Giovanni Arcangeli

Robotskapade auktorsförkortningar